Blackdown – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Blackdown – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)